Juncal kan syfta på:

Antarktis 

 Juncal (udde),

Honduras 

 El Juncal (ort i Honduras), Departamento de Yoro,

Portugal 

 Juncal (freguesia i Portugal), Leiria, Porto de Mós,

Se även
 Cerro Juncal – ett berg i Chile

Robotskapade Hondurasförgreningar